Walter Huhn ist der Name folgender Personen:

* Walter Huhn (Politiker), deutscher Politiker (DVP, LDP) 
 Walter Huhn (Dirigent, 1887) (Walter Huhn sen.; 1887–1961), deutscher Dirigent, Musikdirektor und Musikverleger
 Walter Huhn (Dirigent, 1909) (Walter Huhn jun.; 1909–1990), deutscher Dirigent und Musikdirektor
 Walter Huhn (General) (* 1958), deutscher Generalmajor